

Nom commun 
 Genette, animal, terme vernaculaire qui désigne de nombreuses espèces de viverrinés.
 en équitation, la genette désigne une sorte de mors.

Patronyme
 Gérard Genette (1930-2018), théoricien français de la littérature.

Toponyme 
 La Genette est un quartier de la ville de La Rochelle.

Hydronyme 
La Genette est une rivière de Saône-et-Loire affluent du Sornin.